Sagnol est un nom de famille porté notamment par :
 Léon Sagnol (1891-1991), homme politique français né et mort au Puy-en-Velay, député radical de la Haute-Loire
 Willy Sagnol (1977- ), footballeur français né à Saint-Étienne